Andrzej Kotkowski (ur. 1940 - 2016) – reżyser filmowy
 Juliusz Kotkowski (ur. 1913) – funkcjonariusz MBP 
 Kacper Kotkowski (1814-1875) – ksiądz
 Stanisław Ostoja-Kotkowski (1922-1994) – malarz, rzeźbiarz
 Władysław Kotkowski (1840-1866) – konspirator
 Włodzimierz Kotkowski (1942-2011) – grafik